«Химера» (, вариант перевода — «Гибрид») — научно-фантастический фильм 2009 года режиссёра Винченцо Натали.

Сюжет 
Два молодых учёных-биоинженера, супруги Эльза и Клайв, успешно соединяют вместе ДНК различных животных и птиц. Два созданных ими организма (Джинджер и Фред) могут принести большую прибыль их компании-спонсору (N.E.R.D.) благодаря наличию у них особого типа белка. Эльза и Клайв хотят развить свой успех и использовать человеческую ДНК для генетического гибрида, который может вызвать переворот в науке и медицине и помочь лечению болезней. Однако когда компания замораживает дальнейшие исследования, супруги начинают тайный эксперимент: игнорируя этические и юридические нормы, они смешивают ДНК нескольких животных и женской особи человека, и получают особый вид антропоморфного живого существа женского пола (получившего имя Дрен, по обратному прочтению названия компании). Существо быстро растёт, это девушка с птичьими ногами и хвостом, имеющим острое жало; оно обладает высоким интеллектом и понимает речь человека, может дышать в воде и имеет крылья (вкладывающиеся в щели на спине и руках).

На отчётной демонстрации Джинджер и Фреда, важной для привлечения финансов, происходит непредвиденное: оказывается, что женская особь (Джинджер) изменила пол на мужской, и два самца уничтожают друг друга в схватке. Лаборатория под угрозой закрытия. Из-за угрозы обнаружения Дрен, Клайв и Эльза переезжают на ферму умершей матери Эльзы. Между супругами и Дрен нарастают противоречия: Дрен часто бывает непослушна и неуправляема (половое созревание), хотя она и ощущает любовь со стороны учёных, а также стремится сама дарить любовь (заводит кошку, но потом убивает её). Учёные всё больше привязываются к эксперименту, Эльза учит пользоваться косметикой, Клайв — танцевать. Вскоре Клайв обнаруживает, что Эльза использовала при эксперименте свою ДНК.

Во время конфликта с Эльзой Дрен убивает кошку и угрожает Эльзе жалом, и та решает ампутировать его. Вернувшись в лабораторию, она, используя ампутированный кусок хвоста, синтезирует тот самый белок, который должны были получить при помощи Джинджер и Фреда. На ферме Клайв пытается пожалеть и успокоить Дрен, в результате чего они занимаются сексом. Их замечает Эльза. После этого ученые стараются убить своё творение. Дрен выглядит мёртвой, и её хоронят. Один из боссов компании понимает, что учёные тайно создали новый ДНК-гибрид и ночью приезжает на ферму с братом Клайва, требуя показать ему Дрен. При попытке эксгумировать Дрен выясняется, что она трансформировалась в сильную и агрессивную мужскую особь (как и Джинджер), которая уничтожает приехавших мужчин, а затем, обнаружив способность говорить, насилует Эльзу и убивает жалом пытающегося защитить её Клайва. Затем Эльзе удаётся убить создание ударом камня по голове.

Сцена в конце фильма показывает встречу беременной Эльзы с руководительницей фармацевтической компании, которая говорит Эльзе, что из организмов мутантов были получены и запатентованы новые биохимические факторы, обладающие большим потенциалом. Эльза получает финансирование на эксперимент с вынашиванием её беременности.

В ролях 
 Эдриен Броуди — Клайв
 Сара Полли — Эльза
 Дельфина Шанеак — Дрен
 Дэвид Хьюлетт — Барлоу

Релиз 
Премьера фильма состоялась 6 октября 2009 года на кинофестивале в испанском городе Ситжес, где «Химера» получила премию за лучшие спецэффекты и номинировалась в категории «Лучший фильм», а также участвовала в кинофестивале в Сандэнсе (Парк-Сити, штат Юта, США) 2010 года.

В США фильм вышел в прокат 4 июня 2010 года при поддержке Warner Brothers.

В России премьера фильма состоялась 24 июня 2010 года, прокатом занимается компания «Каскад».

Бокс-офис 
Фильм появился в Америке 4 июня 2010 года в широком прокате, и собрал 7,4 миллиона долларов за первую неделю проката в 2,450 кинотеатрах.

Критика 
Фильм получил в основном положительные отзывы. Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes сообщает о том, что 75 % критиков дали картине положительные рецензии, средний балл фильма на сайте — 6,7 из 10.

Сайт Metacritic дал фильму 66 баллов из 100 на основе 34 обзоров, обозначив реакцию критиков — «В основном положительные обзоры».

Сиквел 
Натали в интервью сайту Bloody Disgusting 18 января 2010 года сказал о возможных продолжениях фильма.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2009 года
Фильмы Канады 2009 года
Фильмы Франции 2009 года
Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры Канады
Фантастические фильмы Канады
Фильмы Warner Bros.
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы о мутантах
Научно-фантастические фильмы США